Rheinhotel steht für
 Rheinhotel Dreesen, Bad Godesberg
 Rheinhotel Loreley, Königswinter